Munro steht für:
 Clan Munro, schottischer Clan
 Munro (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Munro (Berg), Bezeichnung von Bergen in Schottland mit einer Höhe über 3000 Fuß (914,40 Meter)
 Munro (Film), animierter Kurzfilm aus dem Jahr 1961
 Munro (Buenos Aires), Stadtteil im Partido Vicente López, Argentinien
 Mount Munro, Berg in Tasmanien

Munro ist der Name folgender Schiffe:
 USS Douglas A. Munro, Zerstörer der US-Navy
 USCGC Munro, Kutter der US-Küstenwache

Siehe auch:
 Monro
 Monroe
 Munroe